MCPD-Fettsäureester steht für:
 2-MCPD-Fettsäureester, Verunreinigung in einigen Fetten
 3-MCPD-Fettsäureester, Verunreinigung in einigen Fetten